Thelma Coyne e Nancye Wynne hanno battuto in finale Nell Hopman e Emily Westacott 6-2, 6-2.

Teste di serie 

 Thelma Coyne /  Nancye Wynne (Campionesse)
 Nell Hopman /  Emily Westacott (finale)

 May Blick /  Joan Hartigan (semifinali)
 Alison Hattersley /  Vera Selwyn (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Australian Championships 1937